

Sports 
 L'endurance est une discipline de sport équestre.
 L'endurance est une compétition de sport automobile ou motocycliste destinée à tester la régularité des véhicules (durabilité de l'équipement et endurance des participants) dans un temps ou sur une distance donnée.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Endurance est un cratère d'impact sur Mars.
 En science des matériaux, l'endurance est la valeur en deçà de laquelle il n'y a pas d'endommagement par fatigue.
 ENDURANCE (acronyme de l'anglais ) est un robot subaquatique autonome spécialement conçu pour explorer, étudier et cartographier l'environnement écologique et géochimique des zones immergées de l'Antarctique.
 L'expédition Endurance est la quatrième expédition britannique en Antarctique au cours du .

Sciences humaines et sociales 
 L'endurance est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigée.
 En philosophie et notamment dans la terminologie de la métaphysique analytique, l'endurance est une façon d'exister dans le temps.

Culture et société

Cinéma 
 Endurance est un long-métrage documentaire des studios Disney sur le coureur éthiopien Haile Gebrselassie (1999).

Jeux vidéo 
 Endurance (jeu vidéo) est un jeu de course de moto édité par CRL Group sur Amstrad CPC et ZX Spectrum.

Marine 
 L'Endurance (1912-1915) est le navire de l'expédition Endurance.